Laudakia är ett släkte av ödlor. Laudakia ingår i familjen agamer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Agamer
Laudakia